Сан Хосе де Тапијас има више значења:

 Сан Хосе де Тапијас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де Тапијас, Сан Хосе де ла Естреља (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де Тапијас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де Тапијас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику